Коллеж'я́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Сена і Марна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 24 км на схід від Парижа, 34 км на північ від Мелена.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1113 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 3198,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сена і Марна

Примітки

Посилання 

 Офіційний сайт мерії міста Коллеж'ян
 Статистика землевикористання Коллеж'яна на сайті IAURIF
 [ Розташування муніципалітету Коллеж'ян на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Муніципалітети департаменту Сена і Марна